Всеобщие выборы в 1918 года в Португалии состоялись 28 апреля 1918 года, после переворота, осуществлённого Сидониу Паишем в декабре 1917 года. На выборах избирались одновременно президент и парламент страны. Выборы бойкотировали Демократическая партия, Эволюционистская партия и Республиканский союз, который вместе набрали более 90 % мест на парламентских выборах 1915 года.

Паиш был единственным кандидатом на должность президента, и голосование было безальтернативным. На парламентских выборах победу одержала Национально-республиканская партии, которая получила 108 из 155 мест в Палате представителей и 32 из 73 мест в Сенате. 14 декабря 1918 года президент Паиш был убит в Лиссабоне в результате покушения, и 16 декабря Жуан ду Канту и Каштру был избран парламентом в качестве президента на «переходный срок».

Результаты голосования

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Eleições de 1918 

Выборы 1918 года
Выборы в Португалии